Amerikai Egyesült Államok
Augusta (Arkansas)
North Augusta Dél-Karolina
Augusta (Georgia)
Augusta National Golf Club (Augusta), a US Masters golf torna otthona
Augusta (Illinois)
Augusta (Indiana)
Augusta (Indianapolis, Indiana)
Augusta (Kansas)
Augusta (Kentucky)
Augusta (Maine)
Augusta (Michigan)
Augusta (Minnesota)
Augusta (Missouri)
Augusta (Montana)
Augusta (New Jersey)
Augusta (New York)
Augusta (Nyugat-Virginia)
Augusta (Wisconsin)
Augusta megye, Virginia
Augusta Charter Township, Michigan
Augusta Township, Lac qui Parle County, Minnesota
 Olaszország
Augusta – város Olaszországban